

Geografia 
 Lak – paese della provincia di Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungheria)

Sigle 
 Los Angeles Kings – squadra statunitense di hockey su ghiaccio
 Lymphokine-Activated Killer – cellula killer attivata da linfochine

Antropologia 
 Lak o Laki – gruppo etnico del Daghestan

Codici 
 LAK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Aklavik di Aklavik (Canada)
 lak – codice ISO 639-3 della lingua laka (Nigeria)
 LAK – codice valutario ISO 4217 del Kip laotiano, valuta del Laos

Altro 
 Lingua lak (codice ISO 639-3 lbe)